Csehország
 Záboří, település a Dél-csehországi kerület České Budějovice-i járásában
 Záboří, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Záboří nad Labem,  település a Közép-csehországi kerület Kutná Hora-i járásában
 Szlovákia
 Zábor (Záborie), község a Zsolnai kerületben, a Turócszentmártoni járásban